Friol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Friol (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Friol (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar